5-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские и стрелковые корпуса 
 5-й армейский корпус (Босния и Герцеговина)
 5-й армейский корпус (Великая армия)
 5-й армейский корпус (вермахт)
 5-й армейский корпус (Российская империя)
 5-й армейский корпус Армии Испании (Франция)
 5-й армейский корпус (Франция)
 5-й Боснийский корпус (НОАЮ)
 5-й Кавказский армейский корпус (Российская империя)
 5-й корпус (США)
 5-й корпус Потомакской армии (США)
 5-й Приамурский корпус (Сибирская армия)
 5-й Сибирский армейский корпус (Российская империя)
 5-й стрелковый корпус (1-го формирования)
 5-й Черниговский корпус Украинской державы

Добровольческие штурмовые корпуса 
 5-й добровольческий штурмовой корпус

Горные армейские корпуса 
 5-й горный армейский корпус СС

Кавалерийские корпуса 
 5-й гвардейский кавалерийский Будапештский Краснознамённый Донской казачий корпус
 5-й кавалерийский корпус (1-го формирования)
 5-й кавалерийский корпус (2-го формирования)
 5-й кавалерийский корпус (ВСЮР)
 5-й корпус резервной кавалерии (Великая армия)

Авиационные корпуса 
 5-й авиационный Орловский корпус дальнего действия
 5-й бомбардировочный авиационный Люблинский Краснознамённый корпус
 5-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус
 5-й истребительный авиационный Львовский Краснознамённый ордена Богдана Хмельницкого корпус
 5-й смешанный авиационный корпус
 5-й штурмовой авиационный Винницкий Краснознамённый орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого корпус

Воздушно-десантные корпуса 
 5-й воздушно-десантный корпус

Механизированные корпуса 
 5-й гвардейский механизированный Зимовниковский ордена
Кутузова корпус
 5-й механизированный корпус (1-го формирования) (СССР)
 5-й механизированный Днестровско-Рымникский корпус РККА

Танковые корпуса 
 5-й гвардейский танковый Сталинградско-Киевский ордена Ленина Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова корпус
 5-й танковый Двинский корпус